Александр Зверев — победитель турнира, обыгравший в финале пятикратного победителя турнира Новака Джоковича.

Посев 

  Новак Джокович (Финал)
  Роджер Федерер (Полуфинал)
  Александр Зверев (Титул)
  Кевин Андерсон (Полуфинал)
  Марин Чилич (Группа)
  Доминик Тим (Группа)
  Кэй Нисикори (Группа)
  Джон Изнер (Группа)

 Запасные 

  Карен Хачанов (Не использован)

<ol start="2">
  Борна Чорич (Не использован)

 Ход турнира 

 Финальные раунды 
{{Турнир4-Теннис3
| RD1=Полуфиналы
| RD2=Финал

| score-width=15
| team-width=160

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Новак Джокович
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=4
| RD1-team02= Кевин Андерсон
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=2
| RD1-team03= Роджер Федерер
| RD1-score03-1=5
| RD1-score03-2=65
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=3
| RD1-team04= Александр Зверев
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Новак Джокович
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=3
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=3
| RD2-team02= Александр Зверев
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2='''6
| RD2-score02-3=

}}

 Групповой раунд Золотистым выделены игроки, занявшие первые два места в своих группах''.

Группа Густаво Куэртена

Группа Ллейтона Хьюитта

Примечания

Ссылки 
 Сетка Турнира

2018